Ел Сауз де Ариба има више значења:

 Ел Сауз де Ариба (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сауз де Ариба (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику